Берислав Макаровић (Кичево, 23. јул 1933) је био југословенски и хрватски редитељ и сценариста.

Студирао историју уметности на Филозофском факултету Универзитета у Загребу. Запослен на државној телевизији, у почетку као асистент (1959). Од 1964. редитељ на РТЗ-у, касније на ХТВ-у све до пензионисљња 1993.

Већину својих дела радио је у драмским, дечјем и образовном програму.
Од прве ауторске драме „Мртво слово” (1964) и прве игране серије снимљене телевизијским камерама „Ту негде покрај нас” (1965), емитоване „уживо” режирао је низ драма домаћих и страних аутора од којих су неке представљале загребачки студио на телевизијским фестивалима (Блед, Порторож), а драме „Праведник” и „Кипић” су биле награђиване.

За драмски програм режирао је низ преноса позоришних представа, за информативни програм „Јучер, данас, сутра...”, спортске преносе, емисије и документарне филмове културног образовног, дечјег и музичког програма.

Сценаристичка сарадња с Филмотеком 16 резултирала је већим бројем тзв. „Елемент филмова” образовног и рекламног садржаја. 1993. године одлази у пензију; и даље повремено режира документарне филмове за образовни и документарни програм.

Редитељ 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1960
!1970
!1980
!1990
!2000
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|8
|4
|6
|1
|0
|19
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|3
|2
|1
|0
|1
|7
|-
! style="text-align:left;" | ТВ мини серија
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|11
|6
|8
|2
|1
|28
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1964. || Мртво слово (ТВ филм) || /
|-
| 1964. || Докторова ноћ (ТВ филм) || /
|-
| 1965. || Ту негде покрај нас || /
|-
| 1965. || Дилеме (ТВ серија) || /
|-
| 1965. || Нема разлога за узбуну (ТВ филм) || /
|-
| 1967. || Подневна пауза (ТВ филм) || /
|-
| 1967. || Кравата у шареном излогу (ТВ филм) || /
|-
| 1967. || Кинески зид (ТВ филм) || /
|-
| 1968. || Маратонци (ТВ серија) || /
|-
| 1968. || Пријетња (ТВ филм) || /
|-
| 1969. || Чамац за крон-принца (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1970. || Добро јутро, господине Карлек (ТВ филм) || /
|-
| 1972. || Кипић (ТВ филм) || /
|-
| 1974. || Праведник (ТВ филм) || /
|-
| 1975. || Цар се забављa || /
|-
| 1976. || Има наде за номаде (ТВ серија) || /
|-
| 1978. || Мачак под шљемом (ТВ серија) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1980. || Обустава у стројној (ТВ филм) || /
|-
| 1981. || Снађи се, друже || /
|-
| 1982. || Живот и прича (ТВ филм) || /
|-
| 1983. || Замке (ТВ серија) || /
|-
| 1983. || Узбуна (ТВ филм) || /
|-
| 1986. || Унутарње резерве (ТВ филм) || /
|-
| 1987. || Бунда (ТВ филм) || /
|-
| 1987. || Резервисти (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990-е
|-
| 1990. || Тражим сродну душу (ТВ мини серија)|| /
|-
| 1994. || Мука || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000-е
|-
| 2004-2005. || Забрањена љубав || /
|}

Сценариста 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1970
!1980
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|1
|2
|3
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|1
|2
|3
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1972. || Кипић (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1983. || Узбуна (ТВ филм) || /
|-
| 1987. || Бунда (ТВ филм) || /
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1933.
Хрватски редитељи
Хрватски сценаристи
Југословенски редитељи
Југословенски сценаристи
Кичевци